Шумеев (Шумеева) — фамилия.

Известные носители:
 Шумеев, Лев Тимофеевич (1937—2012) — гитарист, педагог, создатель и многолетний руководитель ансамбля гитаристов «Серебряные струны».
 Шумеев, Павел Иванович (1903—1945) — советский военачальник, на завершающем этапе войны командир 9-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
 Шумеев, Рубен Викторович (род. 1965) — российский автогонщик, руководитель компании «Актив-про рэйсинг», основатель Кубка МитДжет.

 Шумеева, Любовь Александровна (1918—1995) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Шумейко